Экономика
 Обеспечение долга — залог
 Обеспечение валюты золотом и серебром — Биметаллизм
 Обеспечение валюты золотом — Золотой стандарт, Монометаллизм

Техника
 Математическое обеспечение
 Программное обеспечение

Военное дело
 Тыловое обеспечение
 Оперативное обеспечение
 Тактическое или боевое обеспечение.

Юриспруденция
 Обеспечение иска